Međurečje je lahko:
 Međurečje, Ivanjica (Srbija)
 Međurečje, Kraljevo (Srbija)